Barabás család (kézdimárkosfalvi), erdélyi magyar család (kézdimárkosfalvi)
 Barabás család (lisznyói), erdélyi magyar család (lisznyói)
 Barabás család (baczoni), erdélyi magyar család (baczoni)
 Barabás család (szent istváni és köplényi), erdélyi magyar család (szent istváni és köplényi)
 Barabás család (szent-györgyi), erdélyi magyar család (szent-györgyi)
 Barabás család (szobatfalvi), erdélyi magyar család (szombatfalvi)